Florencianos – abitanti di Florencia (Caquetá)
Florencianos – abitanti di Florencia (Cauca)